Tidö kan avse

 Tidö slott – slott från 1600-talet, Västerås kommun
 Tidö-Lindö – tätort, Västerås kommun
 Tidöavtalet – politisk överenskommelse 2022
 Tidökoret eller Braheska gravkoret  – gravkor vid Jäders kyrka, Eskilstuna kommun
 Tidö leksaks- och seriemuseum – museum, flyttat till Stockholm 2017